Сокращение ВПЧ может означать:
 Вирусы папилломы человека, или папилломавирусы человека — группа вирусов из семейства папилломавирусов, вызывающих болезни человека.
 Вирусоподобные частицы — молекуляные комплексы, похожие на вирусы, но не способные к инфицированию, поскольку не содержат вирусного генома.
 Ведомственная пожарная часть
 Военизированная пожарная часть